Groß Werder steht für:
 Groß Werder, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ostrów Wielki in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Werder, Insel im Geserich-See, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Wielka Żuława im Jezioro Jezirorak, Gmina Iława, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Großer Werder